Burmester è un nome di famiglia tedesco. Deriva dalla forma medievale di Bürgermeister o Bauermeister.

Geografia
 Burmester Dome – cima della Queen Elizabeth Land

Persone
 Leo Burmester (1944-2007) – attore statunitense
 Moss Burmester (* 1981) – nuotatore neozelandese
 Dieter Burmester (1946-2015) – fondatore della Burmester Audiosysteme
 Willy Burmester (1869-1933) – violinista e compositore tedesco
 Albert Karl Burmester (1908-1974)
 Andreas Burmester (* 1951) – chimico tedesco
 Annemarie Burmester (1917-1996) – vedi Annemarie Schuster
 Ben Roy Burmester (1910-2009) – veterinario
 Carl Burmester (partigiano, 1901)
 Carl Burmester (partigiano, 1905)
 Christoph Anton Burmester (1762-1838) – Oldenburger geheimer Hofrat und Deichgraf zu Jever und Oldenburg
 Ernst Burmester (1893-1965) – fondatore del Burmester Werft
 Georg Burmester (1864-1936) – pittore tedesco
 Gerd-Rüdiger Burmester (* 1953) – medico tedesco
 Gustav Burmester (architetto)
 Gustav Burmester (regista)
 Heinrich Burmester (1839-1889) – scrittore tedesco
 Henry Burmester (* vor 1970) – giurista australiano
 Karl Burmester (1911– nach 1976) – Staatsbeamter e SS-Führer
 Ludwig Burmester (1840-1927) – matematico tedesco (Burmester-Schablonen)
 Rudolf Burmester (1888-1979) – politico tedesco
 Silke Burmester (* 1966) – giornalista tedesco
 Thorsten Burmester (* 1965) – biologo tedesco

Disegno
 Burmester-Schablone – curvilineo

Aziende
 Burmester Audiosysteme –  azienda tedesca
 Burmester (Porto) – venditore di vino Porto
 Burmester Werft

Pagine correlate 
 Buhrmester
 Burmeister
 Buurmeester